Il doppio del torneo di tennis Tunis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomaz Bellucci e Bruno Soares che hanno battuto in finale Jean-Claude Scherrer e Nicolas Tourte 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  James Cerretani (semifinali)
 Thomaz Bellucci /  Bruno Soares (Campioni)

 Fabio Colangelo /  Alessandro Motti (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Frederico Gil (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2008